„Akashi” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Akashi” – krążownik pancernopokładowy typu Suma z końca XIX wieku
 „Akashi” – okręt warsztatowy z okresu II wojny światowej
 „Akashi” (AGS-5101) – okręt hydrograficzny z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów